Luce bzw. Luče steht für:

 Luce (Avre), Fluss im Département Somme, Region Hauts-de-France, Frankreich
 Luce (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Julius Onah (2019)
 Luce (Michigan), Ort im Saginaw County, Michigan, Vereinigte Staaten
 Luce (Minnesota), gemeindefreies Gebiet im Otter Tail County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Luče, Gemeinde in der Region Štajerska, Slowenien
 (1292) Luce, Asteroid des Hauptgürtels
 Istituto Luce, italienische Filmanstalt

Luce ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Luce (* 1938), italienische Sängerin und Schauspielerin
 Christian Luce, französischer Straßenradrennfahrer
 Claire Luce (1903–1989), US-amerikanische Bühnen- und Filmschauspielerin 
 Clare Boothe Luce (1903–1987), US-amerikanische Schriftstellerin, Verlegerin, Politikerin und Diplomatin
 Claudia Sainte-Luce (* 1982), mexikanische Autorin, Schauspielerin und Filmemacherin
 Cyrus G. Luce (1824–1905), US-amerikanischer Politiker
 Daniel De Luce (1911–2002), amerikanischer Journalist
 David Luce (1906–1971), britischer Admiral und Erster Seelord
 Don Luce (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Duncan Luce (1925–2012), US-amerikanischer Mathematiker, Wirtschaftswissenschaftler und Psychologe
 F. H. Luce (1859–1937), US-amerikanischer Politiker
 Francine Luce, französische Jazzsängerin
 Henry Luce (1898–1967), US-amerikanischer Verleger
 Henry Luce III. (1925–2005), US-amerikanischer Verleger
 Jean-Claude Luce (* 1981), französischer Straßenradrennfahrer von Guadeloupe
 Johann Wilhelm Ludwig von Luce (1756–1842), deutscher Arzt im Baltikum
 John V. Luce (1920–2011), irischer Althistoriker
 Maximilien Luce (1858–1941), französischer Maler
 Nancy Luce (1814–1890), amerikanische Volkskünstlerin und Autorin
 Nicolas de Luce (1726–1784), Schweizer Prämonstratenserabt
 Renan Luce (* 1980), französischer Sänger, Komponist und Autor
 Richard Luce, Baron Luce (* 1936), britischer Peer und Lord Chamberlain of the Household von Queen Elizabeth
 Robert Luce (1862–1946), US-amerikanischer Politiker
 Siméon Luce (1833–1892), französischer Historiker und Archivar

Siehe auch:

 Lucé
 USS Luce